Municipio de Midway puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Midway (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Hot Spring.
 Municipio de Midway (condado de Davidson, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Davidson.
 Municipio de Midway (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Midway (condado de Cottonwood, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Cottonwood.
 Municipio de Midway (condado de St. Louis, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de St. Louis